Montana oder Montaña steht für folgende geographischen Objekte:

 Montana, Bundesstaat der Vereinigten Staaten

in Bulgarien:
 Montana (Bulgarien), Stadt
 Oblast Montana, Verwaltungseinheit

in Frankreich:
 Montagna-le-Reconduit, Gemeinde im Département Jura, Region Bourgogne-Franche-Comté
 Montagna-le-Templier, Gemeinde im Département Jura, Region Bourgogne-Franche-Comté

in der Schweiz:
 Montana VS, Dorf und ehemalige Gemeinde im Kanton Wallis
 Crans-Montana, Ferienregion im Kanton Wallis
 Crans-Montana, politische Gemeinde im Kanton Wallis

in Spanien:
 Montaña (Spanien), Comarca

in Südafrika
 Montana (Südafrika), Ort in der Lokalgemeinde Witzenberg

in den Vereinigten Staaten:
 Montana (Arkansas), Ort
 Montana (Kansas), Ort
 Montana (New Jersey), Ort
 Montana (Wisconsin), Ort im Buffalo County
 Montana (Town, Buffalo County), Town(ship) im Buffalo County, Wisconsin
 Montana City in Montana
 Montana-Territorium, Vorläufer des heutigen Bundesstaates Montana
 Montana County, im Kansas-Territorium

Montana oder Montaña ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen:

 Amber Montana (* 1998), US-amerikanische Schauspielerin
 Montana Bill (Fred Church; 1888–1983), US-amerikanischer Schauspieler
 MontanaBlack (Marcel Eris; * 1988), deutsch-türkischer Youtuber und Livestreamer
 Bizzy Montana (Daniel Ott; * 1983), deutscher Rapper
 Chris Montana (Christian Iberle; * 1974), deutscher DJ und Produzent
 Claude Montana (Claude Montamat; * 1949), französischer Modeschöpfer
 Cyril Montana (* 1969), französischer Schriftsteller
 Faye Montana (* 2003), deutsche Schauspielerin, Youtuberin und Moderatorin
 Francisco Montana (* 1969), US-amerikanischer Tennisspieler
 Freddy Montaña (* 1982), kolumbianischer Radrennfahrer
 French Montana (Karim Kharbouch; * 1984), US-amerikanischer Rapper und Sänger

 Joey Montana (Edgardo Antonio Miranda Beiro; * 1982), panamaischer Musiker

 José Leonardo Montaña (* 1992), kolumbianischer Leichtathlet
 Karlie Montana (Jessica Beeman; * 1986), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Lenny Montana (Leonardo Passafaro; 1926–1992), US-amerikanischer Ringer und Schauspieler
 Malik Montana (Mosa Ghawsi; * 1989), deutsch-polnischer Rapper und Songwriter
 Max Montana (Max Montana Hoetzel; * 1996), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler
 MontanaMax (Max Mönster; * 1984), deutscher Rapper
 Patsy Montana (Ruby Rebecca Blevins; 1908–1996), US-amerikanische Sängerin
 Montana Slim, Künstlername von Wilf Carter (1904–1996), kanadischer Sänger, Songwriter und Jodler
 Small Montana (1913–1976), philippinischer Boxer
 Montana Taylor (Arthur Taylor; 1903–1954), US-amerikanischer Pianist
 Vincent Montana Jr. (1928–2013), US-amerikanischer Musiker und Komponist, siehe Montana Sextet
 Zaz Montana (* 1966), deutscher Filmeditor

Montana steht für:
 Montana (Rose), Beetrose
 Montana (Gattung), Gattung der Heuschrecken
 Platycleis montana oder Montana montana, siehe Steppen-Beißschrecke
 (797) Montana, Asteroid
 Montana-Klasse, Schiffsklasse
 Montana State University – Bozeman, Universität in Bozeman, Montana
 Montana Vigilantes, Selbstschutzkomitee in Montana
 Institut Montana Zugerberg, Internats- und Tagesschule in Zugerberg, Schweiz
 Pontiac Montana, Großraum-Van

Unternehmen und Marken:
 Montana Austria, österreichische Fluggesellschaft
 Montana Group, deutsches Handelsunternehmen für Mineralöl, Erdgas, Strom und Schmierstoffe
 Montana Møbler, dänischer Möbelhersteller
 Montana Tech Components, Industrie-Mischkonzern
 Montana, Marke des Gläser-Herstellers Glaskoch
 Montana, Marke für Sprühfarbe der Motip Dupli
 Montana Rail Link, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Circus Montana, deutsches Zirkusunternehmen

Filme:

 Montana Moon, US-amerikanischer Film von Malcolm St. Clair (1930)
 Montana (Film), US-amerikanischer Film von Ray Enright (1950)
 Montana Sacra – Der Heilige Berg, mexikanischer Film von Alejandro Jodorowsky (1973)
 Montana, Originaltitel von Wiege der Angst, US-amerikanischer Film von Jennifer Leitzes (1998)
 Montana (Zeichentrickserie), japanisch-italienische Zeichentrickserie (1998)
 Hannah Montana, US-amerikanische Fernsehserie (2006–2011)
 Nora Roberts’ Montana Sky, Originaltitel von Nora Roberts – Der weite Himmel, US-amerikanischer Film von Mike Robe (2007) 
 Hannah Montana – Der Film, US-amerikanischer Film von Peter Chelsom (2009)

Musik:
 Montana (Lied), Lied von Frank Zappa
 Montana Sextet, Musikprojekt von Vincent Montana

Sport:
 Montana Magic, US-amerikanisches Eishockeyfranchise

Siehe auch:

 Montana Township
 Montaña Rusa, Möbius-Holzachterbahn
 Montaña Rusa
 Montagna
 Montagnat, Gemeinde im Département Ain, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich